Aliança 21 é uma dupla cariocas de rappers formada por Mahal e Tigrão.

Discografia
Apocalipse		

Rappers do Brasil
Duplas de rap